Крейда — гірська порода, мінерал, що складається з черепашок давніх молюсків та протист (форамініфер тощо).
 Крейда — станція Південно-Східної залізниці у місті Бєлгород.

Також:
 Крейдовий період — останній (третій) період мезозойської ери.